|}
Die Bahnstrecke Ozieri-Chilivani–Porto Torres Marittima ist eine eingleisige Strecke auf der italienischen Insel Sardinien. Die in Normalspur gebaute Strecke wurde stückweise eröffnet; seit Ende 1874 ist sie durchgängig befahrbar. Die Strecke befindet sich im Besitz der Rete Ferroviaria Italiana (RFI), eines 100%igen Tochterunternehmens der Ferrovie dello Stato.

Die Strecke verbindet den Küstenort Porto Torres und seinen Hafen mit dem Bahnhof von Ozieri, dort bestehen Anschlussmöglichkeiten an die Bahnstrecke Cagliari–Golfo Aranci Marittima. Der wichtigste Zwischenhalt der Strecke ist die 130.000-Einwohner-Stadt Sassari, wo sich auch der Mittelpunkt eines durch die Ferrovie della Sardegna betriebenen Schmalspurnetzes mit Personenverkehr befindet.

Die Strecke ist nicht elektrifiziert und wird deshalb von Dieselzügen der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato (FS) befahren.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sardinien